

Cinema 
 Insider - Dietro la verità (The Insider) – film del 1999 diretto da Michael Mann

Editoria 
 Insider – sito web lanciato a maggio 2016 dedicato allo stile di vita

Informatica 
 Windows Insider – programma di collaudo software sviluppato dalla Microsoft

Musica 
 Insider – album dei Ten Foot Pole del 1998
 Insider – album dei Kingcrow del 2004
 Insider – album degli Amplifier del 2006

Televisione 
 Insider – speciale giornalistico andato in onda su Italia 1 il 14 dicembre 2012

Altri progetti